Die 1. Lig 1976/77 war die 19. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie begann am 5. September 1976 mit dem Spiel Fenerbahçe Istanbul gegen Zonguldakspor, welches 2:2 ausging und endete am 8. Juni 1977. Vom 23. Januar 1977 bis 12. Februar 1977 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Trabzonspor beendete die Saison erneut als türkischer Meister und verteidigte seinen Titel. Diese Saison war die zweite Meistersaison der großen Mannschaft von Trabzonspor, die besser bekannt ist als Karadeniz Fırtınası und das nächste Jahrzehnt im türkischen Fußball dominieren sollte.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1976/77 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 14 Vereine die zwei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die zwei Zweitligameister Mersin İdman Yurdu und Samsunspor. Für Mersin İY kehrte mit diesem Aufstieg nach zwei Jahren wieder in die Liga zurück, während Samsunspor den direkten Wiederaufstieg schaffte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele der regulären Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenkönig 
Necmi Perekli von Trabzonspor wurde mit 18 Toren Torschützenkönig der Saison 1976/77.

Die Meistermannschaft von Trabzonspor

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1976/77 auf angelfire.com englisch

1976/77
Fußballsaison 1976/77